Joost Willemsen Cornelis Boks (1904-1986), Nederlands architect
 Joost Boks (hockeyspeler) (1942-2020), Nederlands hockeyspeler